Никола́й Кравцо́в:
 Кравцов, Николай Петрович (род. 1942) — Заслуженный тренер России, специалист по спортивному ориентированию.
 Кравцов, Николай Александрович (род. 1943) — российский аккордеонист, дирижер, музыковед, педагог и создатель аккордеона с клавиатурой Кравцова.
 Кравцов, Николай Иванович (1897—1948) —  советский военачальник, полковник.
 Кравцов, Николай Иванович (1906—1980) — советский славист-литературовед, доктор филологических наук, профессор.
 Кравцов, Николай Никитович (1921—1944) — Герой Советского Союза.